El término IPA puede referirse:

 al Alfabeto Fonético Internacional y a la asociación que lo creó: la Asociación Fonética Internacional, ambos con las siglas IPA en inglés;
 a la asociación policíaca International Police Association, de ámbito internacional y presente en España y en otros países de habla hispana;
 al Instituto de Profesores Artigas, un instituto de formación docente en Uruguay;
 a la Iniciativa per Agres, un partido político de España;
 a la Asociación Psicoanalítica Internacional (en inglés, International Psychoanalytical Association);
 al formato .ipa, empleado por Apple en las aplicaciones del sistema operativo iPhone OS de los iPhone y iPod touch;
 al partido político valenciano Independents per Algemesí;
 al estilo de cerveza ale inglesa India Pale Ale (IPA).
 al Inventario de Puntos de Agua que elabora la Oficina de Planificación Hidrológica del Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Referencias 

Qué es una cerveza IPA y qué tipos existen

Acrónimos